Командный чемпионат Чехии по шахматам 2008/2009

Личные результаты

ŠK Mahrla Praha

1 Novoborský ŠK

RC Sport Pardubice

Таблица 
 КО — командные очки (за победу начислялось 3 очка)
 Последние две команды спустились из первой лиги

Ссылки 
 2008/2009 (Online databáze ŠSČR)

Командный чемпионат Чехии по шахматам
2008 год в шахматах
2009 год в шахматах